Сергей Михайлович Накаряков (род. 10 мая 1977, Горький) — трубач, концертный исполнитель.

Биография 
Родился 10 мая 1977 года в Горьком (Нижнем Новгороде) в музыкальной семье. Отец Сергея, Михаил Александрович Накаряков — учитель фортепиано, мать — инженер.

Музыкальное образование Сергей начал игрой на фортепиано в музыкальной школе № 8 города Горький (преп. Л.Шпунгина), но вскоре после травмы позвоночника был вынужден оставить рояль и решил перейти на другой инструмент — трубу. Толчком к этому послужила услышанная в исполнении Тимофея Докшицера пластинка с органными прелюдиями И. С. Баха (переложение для органа и трубы).

Первым учителем Сергея стал его отец. Уже в 1988 году он получает диплом на Всесоюзном конкурсе трубачей в Ленинграде. В 1991 году у Сергея происходит много событий. Это и большой успех на международном фестивале им. Иво Погорелича в Бад-Вёрисхофене (Германия), и переезд с родителями в Израиль для обеспечения свободы передвижения. В этом же году он дебютировал с Литовском камерным оркестром (дирижёр С. Сондецкис) на Зальбургском музыкальном фестивале и с тех пор его игра пользуется большим успехом во всем мире.

С 1993 года живёт во Франции (Париже). Гастролирует во многих странах: Германия, Россия, Венгрия, Чехия, Словакия, Израиль , США, Канада, Южная Америка, Южная Корея, Австралия. Огромным успехом пользуется его выступления в Японии, где Сергей бывает ежегодно, и где его даже пригласили выступить в новом для него амплуа киноактера (снялся в художественном фильме «Маленькая капля в могучей реке» в роли русского трубача) со звездами японского кино.

Сергей Накаряков проводит мастер-классы для трубачей во многих странах где концертирует. Он сотрудничает с самыми известными дирижёрами, оркестрами и исполнителями, среди них: Э.Клас, Ю.Темирканов, С.Сондецкис, В.Ашкенази, Ю.Башмет, Т.Николаева, М.Аргерих, Г.Шахам, К.Нагано, В.Спиваков (От него Сергей в 1990 году на фестивале в Кольмаре (Франция) получил в подарок профессиональную трубу).

Репертуар Сергея потрясает своим разнообразием. Он исполняет произведения, специально написанные для трубы, а также переложения со скрипки, альта, фагота, гобоя, фортепиано, валторны, голоса, виолончели — инструментов с более техничными чем у трубы возможностями. Кроме этого он мастерски владеет игрой на флюгельгорне, исполняя на нём различные переложения, тем самым расширяет художественный и технический потенциал этого инструмента.

Среди исполняемых произведений следует отметить произведения для трубы с оркестром и трубы с фортепиано: концерты — Й.Гайдна, И. Гумеля, Ф.Неруды, А. Арутюняна, В. А. Моцарт, А.Гедике, К. М. Вебера (перел. партии фагота), Г. Телемана (перел. партии гобоя), Ф. Мендельсона , П.Чайковского и А. Вивальди (перел. партии виолончели), оба концерта Р. Штрауса, написанные для валторны, Д. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз», Ж-Б.Арбан «Венецианский карнавал», «Интродукцию и Рондо каприччиозо» К. Сен-Санса и многое другое.

Большинство из переложений и обработок мастерски сделаны его отцом, Михаилом Накаряковым. С 1992 года С.Накаряков начинает сотрудничать с фирмой звукозаписи «Тель-Дэк», где почти каждый год выходит его новый диск.

В 2007 и 2010 годах Сергей Накаряков принимал участие в ежегодном международном музыкальном фестивале «Crescendo».

Дискография 
 1992 — «Trumpet Works» (с фортепиано) — A Time Warner Company
 1993 — «Trumpet Concertos» A Time Warner Company
 1994 — «CARMEN FANTASY» (с фортепиано), A Time Warner Company
 1996 — «Baroque Trumpet» A Warner Music Group Company
 1997 — «Элегия» (записан с его сестрой, талантливой пианисткой Верой Накаряковой)
 1998 — «No limit» с Лондонским симфоническом оркестром «Филармония» (дирижёр В.Ашкенази)
 1999 — «Concertos for Trumpet» A Warner Music Group Company
 2001 — «From Moscow with Love» (дирижёр А.Борейко), Warner Classics
 2002 — «Echoes from the past» (дирижёр С.Сондецкис), Warner Classics
 2009 — «The trumpet concerts» (с оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова)
 2012 — «Widmung» (в дуэте с Марией Меерович, фортепиано), Warner Classics

Сегодня в прессе и в музыкальных кругах всего мира Сергея Накарякова часто называют «Паганини Трубы» и «Карузо Трубы».
Литература:

Борис Турчинский "Иерусалимский Дивертисмент",Очерки о музыке и музыкантах,"Вечное движение Сергея Накарякова", изд.'Клик",Иерусалим 2016г.,стр.289-311

Ссылки 
 https://www.facebook.com/SergeiNakariakovOfficial/ − официальная страница Сергея Накарякова в facebook
 
 Карузо на трубе — trumpetclub.ru
 http://classic-online.ru/ru/performer/2623 - избранное

Примечания 

Трубачи России
Академические музыканты России